Ullensaker/Kisa IL is een Noorse sportclub uit Jessheim in Ullensaker, provincie Viken. Bij de club worden voetbal, handbal en atletiek beoefend. De club werd in 1894 opgericht en speelt zijn wedstrijden in het Jessheim Stadion, wat plaats biedt aan ruim 1500 toeschouwers. De traditionele kleuren zijn groen-geel.

Geschiedenis

Voetbal
In 1894 werd Ullensaker Skiklub opgericht, in 1907 kwam er een voetbalafdeling. In 1921 fuseerden beide clubs tot Jessheim Turn & IF. Zeven jaar later werd de sportvereniging omgedoopt tot Ullensaker IL, in 1945 tot Ullensaker AIL.

Twee jaar na de Tweede Wereldoorlog fuseerde de club met Kisa IF, opgericht in 1923. Zo ontstond Ullensaker/Kisa IL. In 1971 speelde het voor het eerst in de geschiedenis op het derde voetbalniveau van Noorwegen, in 2011 maakten de groen-gelen het debuut in de tweede klasse. 

In hetzelfde jaar werd het nieuwe stadion geopend dat tot en met 2015 de naam UKI Arena droeg, daarna werd veranderd in Jessheim Stadion. 

Degradatie naar de 2. divisjon volgde in het seizoen 2021, toen men als vijftiende eindigde in de 1. divisjon.

Eindklasseringen

|}

De Noorse divisjons hebben in de loop der jaren diverse namen gekend, zie:  Eliteserien#Geschiedenis, 1. divisjon#Naamsveranderingen, 2. Divisjon.

Externe link 
 Officiële website

Ullensaker/Kisa
Ullensaker
Viken
Sport in Viken